Fidalgo hace referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Título nobiliario 
 Fidalgo, uno de los grados superiores de la aristocracia portuguesa.

Personas 
 Feliciano Fidalgo (?-1999), periodista español, y corresponsal extranjero en Francia durante más de 25 años.
 José Fidalgo (1979-), también conocido como José Manuel Fidalgo Soares, actor y modelo portugués.
 José María Fidalgo (1948-), sindicalista español.
 Laura Fidalgo (1971-), bailarina, vedette y actriz argentina.
 Salvador Fidalgo (1756-1803), también conocido como Salvador Fidalgo y Lopegarcía, marino español.
 Sergio Fidalgo (1968-), también conocido como Sergio Fidalgo Piña, periodista español.
 Sonia Fidalgo (1975-), presentadora asturiana de televisión.
 Toni Fidalgo (1952-), dirigente español de fútbol.
   Gorka fidalgo  2009